Archiloa är ett släkte av plattmaskar. Archiloa ingår i familjen Monocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Archiloa